

Astronomia
 Cratere Saha – cratere lunare

Filosofia
 Sahā – concetto del buddhismo Mahāyāna

Geografia
 Saha – villaggio estone situato nel comune di Jõelähtme, nella contea di Harjumaa
 Saha – villaggio iraniano situato nello Shahrestān di Ijerod
 Saha – distretto di Pusan, in Corea del Sud

Linguistica
 Lingua saha – lingua turca parlata in Russia

Persone

 Arati Saha – nuotatrice indiana
 Louis Saha – ex calciatore francese
 Meghnad Saha – astrofisico indiano
 Osas Saha – calciatore nigeriano naturalizzato indonesiano

Trasporti
 Saha Airlines – compagnia aerea iraniana